Dabba steht für:
 Dabba, deutscher Titel Lunchbox, indischer Kinofilm von Ritesh Batra aus dem Jahr 2013
 Dabba (Garzê), ein Kreis des Autonomen Bezirks Garzê der Tibeter in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dabba (Gattung), eine Heuschreckengattung
 Dābbat al-Ard, eines der Vorzeichen des jüngsten Tages im Koran

Siehe auch:
 Daba